Montjoie hat verschiedene Bedeutungen:

 Festung Montjoie („Berg der Freude“), eine Kreuzfahrerburg, dann befestigtes Kloster bei Jerusalem (Israel)
 Monschau, Stadt in Nordrhein-Westfalen (historischer Name)
 Schloss Montjoie, Stammsitz der Herren von Glère, heute Ruine an der Doubs bei Vaufrey
 Mont-joie!, französischer Schlachtruf des Mittelalters, siehe Schlachtruf
 Kriegsbanner von Karl dem Großen, siehe Oriflamme

 Montjoie-en-Couserans, eine Gemeinde im französischen Département Ariège
 Montjoie-le-Château, eine Gemeinde im französischen Département Doubs
 Montjoie-Saint-Martin, eine Gemeinde im französischen Département Manche
 Les Contamines-Montjoie, eine Gemeinde im französischen Département Haute Savoie

Montjoie ist der Name folgender Personen:
 Simon-Nicolas de Montjoie-Hirsingue (1693–1775), von 1762 bis 1775 Fürstbischof von Basel

Siehe auch: 
 Montjoi
 Orden von Montjoie, spanischer Ritterorden
 Mountjoy